2 miejscowości w Polsce: 
 Arciechów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Iłów 
 Arciechów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Radzymin

Zobacz też 
 Arciechówek